Alphonse Halimi – pugile francese
 Besar Halimi – calciatore tedesco naturalizzato kosovaro
 Ilan Halimi – vittima dell'antisemitismo
 Linda Halimi, nota come Lindita – cantante kosovara
 Roald Halimi – giocatore di calcio a 5 albanese